Taodian (kinesiska: 陶店, 陶店回族乡) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 67 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är 10330. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %. Taodian ligger vid sjön Wabu Hu.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina